Primera División – nazwa lig piłki nożnej w krajach hiszpańskojęzycznych:
 Primera División – najwyższa liga Hiszpanii,
 Primera División – najwyższa liga Argentyny,
 Primera División – najwyższa liga Chile,
 Primera División – najwyższa liga Kostaryki,
 Primera División – najwyższa liga Paragwaju,
 Primera División – najwyższa liga Peru,
 Primera División de Fútbol Profesional – najwyższa liga Salwadoru,
 Primera División – najwyższa liga Urugwaju,
 Primera División – najwyższa liga Wenezueli.
 Primera División – najwyższa liga futsalu w Hiszpanii.